Тусьё () — коммуна во Франции, департамент Рона
 Тусьё () — коммуна во Франции, департамент Эн